Skraćenica QOS može se odnositi na :

 Quality of service

 Queen of Spades